Yasin Ehliz (né le  à Bad Tölz en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 

Il remporte la médaille d'argent avec l'équipe nationale d'Allemagne lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Tölzer Löwen || Oberliga || 23|| 5|| 3|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Tölzer Löwen || Oberliga || 30|| 13|| 23|| 36|| 68|| 13|| 4|| 9|| 13|| 18
|-
| 2010-2011 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 18|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 35|| 4|| 5|| 9|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Tölzer Löwen || Oberliga || 14|| 5|| 14|| 19|| 43|| 14|| 2|| 11|| 13|| 16
|-
| 2012-2013 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 47|| 13|| 12|| 25|| 43|| 3|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52|| 17|| 20|| 37|| 46|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2014-2015 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||48 || 11|| 34|| 45|| 32|| 8|| 2|| 5|| 7|| 33
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 36|| 7|| 21|| 28|| 18|| 11|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
| 2016-2017 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 51|| 16|| 32|| 48|| 32|| 13|| 5|| 7|| 12|| 12
|-
| 2017-2018 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 46|| 10|| 21|| 31|| 47|| 12|| 5|| 1|| 6|| 6
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || EHC München || DEL || 35|| 10|| 5|| 15|| 38|| 18|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
| 2019-2020 || EHC München || DEL || 51|| 22|| 18|| 40|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EHC München || DEL || 38|| 19|| 18|| 37|| 28|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || EHC München || DEL || || || || || ||

Trophées et honneurs personnels

Références 

Naissance en décembre 1992
Naissance à Bad Tölz
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Tölz
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Heat de Stockton
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022